AUI:

 AUI — 15-контактный разъём для соединения между портом сетевого адаптера устройства и контроллером Ethernet.
 AUI — априорный сконструированный язык, созданный Джоном Уэйлгартом.